Nyssia alpinaria är en fjärilsart som beskrevs av Scriba 1793. Nyssia alpinaria ingår i släktet Nyssia och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
alpinaria